Флаг муниципального образования Пе́нзенский район Пензенской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 января 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3446.

Описание 
«Флаг Пензенского района представляет собой прямоугольное голубое полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль древка и свободного края белые вертикальные полосы шириной 1/6 длины полотнища, в середине которого фигура из герба района выполненная жёлтыми и оранжевыми цветами».

Обоснование символики 
Основной фигурой флага Пензенского района является стилизованно изображённая маска-амулет из раскопок Золотарёвского городища, расположенного близ посёлка Золотарёвка на территории Пензенского района. Эта маска (возможно, символ верховной власти) стала символом городища.

Золотарёвское городище как объект изучения археологов, известно ещё с XIX века. Это место (небольшая крепость Волжской Булгарии на восточной границе с Русью), где в 1237 году произошла битва между защитниками средневекового городка, населённого предками современных народов Поволжья, и монгольским войском, направлявшимся на завоевание Руси. По средневековым меркам, крепость была выполнена на высшем уровне защиты. Частокол, которым она была огорожена, мог доходить до высоты четырёхэтажного дома. Во время битвы с монголами все поселение было выжжено. Здесь погибло около двух тысяч человек. После битвы монголы устроили на месте побоища совещание, на котором было принято решение о походе на Русь. Подвиг Золотарёвского городища, пытавшегося первым противостоять нашествию монгольского войска, впоследствии был повторен воинами Рязани (зимой 1237 года) и других русских городов.

Представленная на флаге маска символически связывает прошлое Пензенского района с современностью.

Голубое поле символизирует все реки, речушки и другие водные объекты, протекающие по территории Пензенского района (река Сура, Пенза и другие).

Края флага в виде двух белых столбов — аллегория двух берёзок, между которыми течёт голубая речка — символ прекрасной природы Пензенской земли. Берёза также является символом девственности, невинности, чистоты, грусти, печали. Среди деревьев берёза наиболее яркий и характерный символ России.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, чести, славы, преданности, бессмертия.

Примечания